28855 Burchell, asteroide della fascia principale
 William John Burchell, esploratore e naturalista britannico
 Francis Burchell